Рогна — посёлок в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав Сибирского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Сибирский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Верховажья — 52 км, до центра муниципального образования Елисеевской — 10,5 км. Ближайшие населённые пункты — Боярская, Студенцово, Оринодоры.

По переписи 2002 года население — 410 человек (196 мужчин, 214 женщин). Преобладающая национальность — русские (97 %).

Примечания

Ссылки 
 Рогна в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района